Le Championnat du monde de Supersport 2013 est la  du Championnat du monde de Supersport.

Sam Lowes remporte le titre de champion du monde Supersport 2013 au guidon de sa Yamaha. C'est Kawasaki qui remporte le titre de champion du monde des constructeurs. Sam Lowes a pris la tête du championnat le , au soir de la manche à Monza, et n'a plus jamais lâché le commandement.

Système de points

Calendrier

Classement

Pilotes

Constructeurs

Participants

Notes et références

Lien externe 
 

2013
Sport motocycliste en 2013
Supersport